Aurelia peut désigner :
 Aurelia (cratère), cratère sur Vénus
 Aurelia (Iowa) , ville de l'Iowa
 (419) Aurelia, astéroïde
 Aurelia Cassini in F. Cuvier, 1817, genre de plantes de la famille des Asteraceae
 Aurelia J. Gay, 1858, synonyme de Narcissus Linnaeus, 1753, genre de plantes de la famille des Amaryllidaceae
 Aurelia Lamarck, 1816, genre de méduses de la famille des Ulmaridae
 Aurelia Péron & Lesueur, 1810, genre de méduses de la famille des Ulmaridae
 Aurelia Thomson, 1880, genre d'insectes de la famille des Scarabaeidae

Homonymie de genre en biologie